Ulia (heuvel), een heuvel aan de kust van de Cantabrische Zee in de Spaanse stad San Sebastian
 Ulia, een buurt in het district Ategorrieta-Ulia van de Spaanse stad San Sebastian
 Ulia (Romeins) of Ulia Fidentia was een Romeinse stad in de provincie Hispania Baetica, nabij Cordoba